Tuxford (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Tuxford (Canada), een dorp in de Canadese provincie Saskatchewan